Нижче наведено список 33 муніципалітети провінції Асколі-Пічено. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Асколі-Пічено